Отранто () — протока між Апеннінським і Балканським півостровами, сполучає Адріатичне і Іонічне моря.
 Отранто () — місто в Італії, у регіоні Апулія, провінція Лечче.
 Отранто () — переписна місцевість в США, в окрузі Мітчелл штату Айова.